

Cinema 
 La vita davanti a sé – film del 1977 diretto da Moshé Mizrahi
 La vita davanti a sé – film del 2020 diretto da Edoardo Ponti

Letteratura 
La vita davanti a sé – romanzo del 1975 scritto da Romain Gary